Conner Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Conner Hill (Maine)	
 Conner Hill (Missouri)	
 Conner Hill (Wisconsin)